JND (just-noticeable difference) – concetto usato in psicologia nello studio delle sensazioni (psicofisica)
 jnd – codice ISO 639-3 della lingua jandavra